Fetish kann verschiedene Bedeutungen haben
 die südafrikanische Band, siehe Fetish (Band)
 der Musiker DJ Fetish
 engl. Schreibweise für Sexueller Fetischismus